Военная контрабанда — доставка нейтральным государством или его гражданами воюющему государству товаров, способных служить для военных надобностей; этим же термином обозначаются и сами эти товары.

При вооружённом столкновении двух или нескольких государств воюющие вправе требовать от нейтральных государств полного невмешательства в военные действия. Оказание какого-либо содействия одному из воюющих, выражающееся, например, в подвозе ему морем военных припасов, является нарушением нейтралитета, что дает другому воюющему право захватывать и конфисковывать эти предметы, получающие название военной контрабанды.

Попытки точно установить материал. содержание военной контрабанды делались еще в Средние века; в Пиренейском (1659 год) и в Утрехтском мирных договорах (1713 год) оно определялось предметами, которые предназначены непосредственно или преимущственно для пользования вооруженными силами (всякого рода оружие, военная амуниция и снаряжение). Но с течением времени понятие военной контрабанды всё расширялось. 

Союз вооруженного нейтралитета, образованный по инициативе Екатерины II для ограждения прав нейтральной торговли, признал в акте 1780 года военной контрабандой лишь оружие, боевые припасы и предметы военного снаряжения. Парижская декларация о морской войне 1856 года признает право сторон воюющих конфисковать неприятельскую военную контрабанду, найденную на нейтральном судне, и нейтральную на неприятельском судне, но не дает определения самого понятия военной контрабанды.

 1909 года перечисляет товары, которые не могут быть объявлены военной контрабандой (например, сырые материалы прядильной промышленности, сырье вообще, машины, и т.д.), «как неспособные служить для военных надобностей». В другом списке перечисляются предметы «абсолютной» военной контрабанды, то есть пригодные только для военных надобностей (например, оружие, боевые припасы, предметы военного снаряжения и обмундирования, брони, военные суда и их части, инструменты и приборы, исключительно предназначенные для изготовления боевых припасов, оружия и предметов военного снаряжения, порох и взрывчатые вещества); однако, сюда включены также охотничье оружие и верховые и вьючные животные, могущие служить для войны. Наконец, в третьем списке перечислены предметы, могущие служить, как для военных, так и для мирных надобностей и именуемые «условной» контрабандой (например, съестные припасы, фураж, топливо, золото, серебро и деньги, предметы воздухоплавания, кузнечный материал, ткани для одежды и обувь, пригодные для военных надобностей зрительные инструменты, хронометры и т.д.). Предметы условной военной контрабанды признаются таковыми только если они предназначены для военных сил или правительственных учреждений неприятельского государства. 

Предметы контрабанды и другие товары, принадлежащие собственнику контрабанды и находящиеся на одном с ними судне, могут быть конфискованы. Может быть конфисковано воюющим и само нейтральное судно, на котором найдена будет военная контрабанда, если последняя составляет либо по стоимости, либо по весу, либо по объему, либо по цене фрахта, более половины груза. Захваченное в море воюющим судно с военной контрабандой может быть отведено в порт, где призовой суд принимает решение о правильности или неправильности приза (то есть захвата) и о дальнейшей судьбе судна. Уничтожение задержанного судна допускается лишь в случае крайней необходимости.

Ссылки 
 
 
 Статья в энциклопедическом словаре "Гранат"
Морское право
Международное право